Het provinciedistrict Fontaine-l'Évêque, dat deel uitmaakt van arrondissement Charleroi in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Fontaine-l'Évêque en Seneffe.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Fontaine-l'Évêque omvat de gemeenten Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles, Fontaine-l'Évêque en Montigny-le-Tilleul.
 Het kieskanton Seneffe omvat de gemeenten Les Bons Villers, Manage, Pont-à-Celles en Seneffe .

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 18 zetels van het kiesarrondissement Charleroi toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Fontaine-l'Évêque
 (*)1968: PWT (0,65%) / 1974: ISOLE (0,33%) / 1977: TPO (0,37%) / 1985: POS (0,37%), PCN (0,21%) / 1987: POS (0,78%) / 1991: PCN (0,27%) / 2000: BLOC.W (0,74%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Fontaine-l'Évêque
Fontaine-l'Évêque